Carlo Erba fait référence à :

 Carlo Erba (1811-1888), pharmacien italien, fondateur de l'un des principaux groupes pharmaceutiques italiens.
 Carlo Erba, groupe pharmaceutique italien portant le nom de son fondateur.